Антивое́нное движе́ние — общественное движение, целью которого является прекращение войн и установление мира.

Средствами достижения этой цели является пропаганда пацифизма и антимилитаризма и различные виды протеста против войны, такие как демонстрации, прошения, бойкоты, поддержка определённых кандидатов на выборах, уклонение от воинского призыва, в том числе такие необычные способы протеста, как «Die-in» (имитация смерти).

Кампании протестов могут иметь как общий характер, так и быть направленными против какой-то конкретной войны (например, во Вьетнаме, в Ираке), определённого вида оружия (например, ядерного оружия, противопехотных мин или ракет средней дальности).

Движение состоит из множества различных политических организаций и групп в разных странах.

Антивоенные организации

Международные 
 Всемирный совет мира
 Интернационал противников войны
 Международное бюро мира
 Пагуошское движение учёных

СССР 
 Советский комитет защиты мира

Российские 
 Антивоенный комитет России
 Антивоенный комитет Кубани
 Настоящая Россия
 Российский комитет действия
 Феминистское антивоенное сопротивление
 Останови вагоны
 Антимилитаристская радикальная ассоциация

Акции 
 
 «Поход на Пентагон» (21 октября 1967)
 Протесты 1968 года
 Расстрел в Кентском университете (1970) и пр. (см. :Категория:Антивоенное движение против войны во Вьетнаме)
 Антивоенные протесты 15 февраля 2003 года (против готовившегося вторжения в Ирак)
 Протесты против вторжения России на Украину

См. также 
 Антиядерное движение
 Пацифизм

Примечания

Ссылки 
 Александр Тарасов. Антивоенное движение в США — это не «заговор левых» // Известия
 Буковский Владимир. Пацифисты против мира — Paris: La Presse Libra, 1982.

 
Пацифизм
Война